Vespasiano – imperatore romano (9-79)
Vespasiano – nome proprio di persona maschile
Vespasiano – città brasiliana del Minas Gerais
Vespasiano – orinatoio pubblico

Altri progetti